Geografia:
 Oak Park (Califòrnia), localitat estatunidenca de Califòrnia
 Oak Park (Geòrgia), localitat estatunidenca de Geòrgia
 Oak Park (Illinois), localitat estatunidenca d'Illinois
 Oak Park (Indiana), localitat estatunidenca d'Indiana
 Oak Park (Michigan), localitat estatunidenca de Michigan
 Oak Park Heights, localitat estatunidenca de Minnesota